Die 95. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1991/92 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Sion.

Qualifikationsrunde

Nationalliga A 
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestreiten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestreiten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

|}

Nationalliga B 
Die ersten sechs Teams bestreiten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

Gruppe Ost 

|}

Gruppe West 

|}

Finalrunden

NLA-Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB 
Die zwei Bestplatzierten sind nächstes Jahr in der NLA.

Gruppe A 

|}
 FC Lugano und FC Aarau sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

Gruppe B 

|}
 FC Chiasso und FC Bulle sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

NLB-Abstiegsrunde 
Die Tabellenletzten beider Gruppen steigen in die 1. Liga ab. Die Zweitletzten ermitteln den dritten Absteiger in einem Stichkampf.

Gruppe A 

|}
*Der siebtplatzierte der Qualifikationsrunde erhält 6 Bonuspunkte, der achtplatzierte 5 Punkte usw.

Gruppe B 

|}
*Der siebtplatzierte der Qualifikationsrunde erhält 6 Bonuspunkte, der achtplatzierte 5 Punkte usw.

 Der FC Emmenbrücke und der FC Glarus waren die sportlichen Absteiger.

Entscheidungsspiel 

|}
Da jedoch ES Malley und SC Zug keine NLB-Lizenz erhielten, konnten FC Châtel-Saint-Denis und FC Emmenbrücke in der NLB bleiben.
 Der FC Glarus stieg zusammen mit ES Malley und SC Zug in die 1. Liga ab.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Sion

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1991/92